Мирик, Дэниел — американский кинематографист
 Мирик (блок) — :en:Mirik (community development block) () в Индии
 Мирик (город) — :en:Mirik (город, адм.центр блока, популярное место туризма)
 Мирик (деревня, Иран) — :en:Mirik, Iran, деревня в Иране
 Мирик (деревня, Азербайджан) — :en:Mirik, Azerbaijan, деревня в Азербайджане (Лачинский район).